Осмият междузонален турнир по шахмат се провежда от 9 ноември до 12 декември 1970 г. в Палма де Майорка. За подробно обяснение на системата на междузоналните турнири и мястото ѝ в поредицата турнири за определяне на световния шампион по шахмат вижте "Междузонален турнир по шахмат„.

За „Турнира на претендентите“ се класират първите шестима от този турнир, като към тях „по право“ се присъединяват ексшампиона Тигран Петросян (загубил финалния мач през 1969 от Борис Спаски) и загубилия отново срещу Спаски на финала на Турнира на претендентите през 1968 г. Виктор Корчной.

Първото място на турнира е спечелено убедително от Боби Фишер, една важна стъпка към шампионската титла през 1972 г. Със спечелените 18,5 точки от 23 възможни Фишер отбелязва трети резултат по успеваемост в историята на междузоналните турнири след Александър Котов, Стокхолм 1952 и Михаил Тал, Рига 1979.

Този турнир е последният по старата схема – един турнир по кръгова система като броя на участниците и броя класирали се за Турнира на претендентите варира през годините.

Започвайки от деветия, турнирите стават два, като се провеждат в различни градове. В двата турнира участват по 18 шахматисти. За Турнира на претендентите се класират по трима участника от двата междузонални.

Турнирна таблица

Вижте също 
 Междузонален турнир по шахмат 1948
 Междузонален турнир по шахмат 1952
 Междузонален турнир по шахмат 1955
 Междузонален турнир по шахмат 1958
 Междузонален турнир по шахмат 1962
 Междузонален турнир по шахмат 1964
 Междузонален турнир по шахмат 1967
 Междузонален турнир по шахмат 1973 (Ленинград)
 Междузонален турнир по шахмат 1973 (Петрополис)
 Междузонален турнир по шахмат 1976 (Манила)
 Междузонален турнир по шахмат 1976 (Бил)
 Междузонален турнир по шахмат 1979 (Рига)
 Междузонален турнир по шахмат 1979 (Рио де Жанейро)
 Междузонален турнир по шахмат 1982 (Лас Палмас)
 Междузонален турнир по шахмат 1982 (Толука)
 Междузонален турнир по шахмат 1982 (Москва)

Литература 
 Шахматы: Энциклопедический словарь. Москва. Советская энциклопедия, 1990. ISBN 5-85270-005-3.

Външни препратки 
 Партиите на сайта pgnmentor.com

Междузонални турнири по шахмат
Шахмат в Испания
Палма де Майорка